Bufão - em inglês, Jester
Jester (programa de computador)
[[Polichinelo (12978294045

Pessoas
Beauford H. Jester

Desambiguação